Ра́смуссен () — датская фамилия. Известные носители:

 Расмуссен, Алекс (род. 1984) — датский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Расмуссен, Аллан Стиг (род. 1983) — датский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Расмуссен, Андерс Фог (род. 1953) — премьер-министр Дании (2001—2009), депутат Фолькетинга (c 1993), с 2009 по 2014 год — генеральный секретарь НАТО.
 Расмуссен, Андреас (1893—1967) — датский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года.
 Расмуссен, Бодиль (род. 1957) — датская гребчиха.
 Расмуссен, Деннис (род. 1990) — шведский хоккеист.
 
 Расмуссен, Йорген Скафте (1878—1964) — датский исследователь, инженер-изобретатель.
 Расмуссен, Карл Оге (род. 1947) — датский композитор и музыковед.
 Расмуссен, Карстен (род. 1965) — датский шахматист, международный мастер (1990).
 Расмуссен, Кнуд (1879—1933) — датский этнограф и антрополог, исследователь Арктики.
 Расмуссен, Кристен (род. 1978) — американская баскетболистка и тренер.
 Расмуссен, Ларс Лёкке (род. 1964) — премьер-министр Дании (c 2009 по 2011), депутат Фолькетинга (c 1990).
 Расмуссен, Мадс (род. 1981) — датский гребец, олимпийский чемпион 2012 года.
 Расмуссен, Майкл (род. 1999) — канадский хоккеист.
 Расмуссен, Матиас (род. 1997) — норвежский футболист.
 Расмуссен, Микаэль (род. 1974) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Расмуссен, Мортен (род. 1985) — датский футболист.
 Расмуссен, Норман (:en:Norman Rasmussen; 1927—2003) — американский физик, автор отчёта по проблемам безопасности ядерных реакторов.
 Расмуссен, Оле (род. 1952) — датский футболист и тренер.
 
 Расмуссен, Поуль Нюруп (род. 1943) — премьер-министр Дании (1993—2001), депутат Фолькетинга (c 1990 по 2004).
 Расмуссен, Расмус (1871—1962) — фарерский писатель.
 Расмуссен, Ри (род. 1976) — датская фотомодель, актриса, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Расмуссен, Терьи (род. 1965) — фарерский рок-музыкант и певец.
 Расмуссен, Тоуки (род. 1999) — фарерский футболист, защитник.
 Расмуссен, Троэльс (род. 1961) — датский футболист, вратарь.
 Расмуссен, Флемминг (род. 1958) — датский музыкальный продюсер.
 Расмуссен, Хедвиг (род. 1993) — датская гребчиха.
 Расмуссен, Эйнар (род. 1956) — норвежский гребец-байдарочник.
 Расмуссен, Эмиль (1873—1956) — датский писатель.
 Расмуссен, Эрик (род. 1977) — американский хоккеист.
 Расмуссен, Эрнст — датский лётчик, депутат Фолькетинга (1994—1996).
 Расмуссен, Якоб (род. 1997) — датский футболист.